Dirka po Franciji 1997 je bila 84. dirka po Franciji, ki je potekala leta 1997.

Pregled

Zunanje povezave 
 Memoire-du-cyclisme.net  (v francoščini)

1997
1997 v športu